Ciak... si canta! – programma televisivo italiano
Ciak, si canta – TV movie statunitense